Café Prag steht für

 Café Prag (Dresden)
 Café Prag (Schwerin)